Antoniucci steht für:

 (65357) Antoniucci, Asteroid des Hauptgürtels
 Pierre Antoniucci (* 1943), französischer Maler, Zeichner und Bildhauer